La Challenge Cup est une compétition annuelle de volley-ball européen organisée par la Confédération européenne de volley-ball. Elle a été créée en 1980 sous le nom de Coupe de la CEV. En 2007, elle est renommée Challenge Cup.

L'édition 2019-2020, d'abord suspendue au mois de mars, est définitivement annulée le , par la CEV, en raison de la pandémie de maladie à coronavirus.

Historique

Palmarès

Bilan par club

Bilan par nation

Notes et références

Liens externes 
CEV Volleyball Challenge Cup
Site Internet de la CEV - Confederation Europeenne de Volleyball

Challenge Cup masculine